Laurent Caille est un chef-coiffeur, perruquier, posticheur de cinéma, télévision et spectacle, de nationalité française.

Biographie 
Né le  à Lillebonne, (Seine-Maritime), Laurent Caille  a vécu dans de nombreux pays depuis l’âge de 1 an : Algérie (entre 1 et 2 ans), Portugal (entre 6 et 7 ans, durant la révolution des Œillets), Belgique, Grèce, Espagne, Thaïlande, Malaisie, Nouvelle-Calédonie, Égypte, Liban, Laos et il a également voyagé dans une trentaine d’autres pays ; il a aussi vécu à Taïwan où il a rencontré son épouse lors d'une visite à l'Île des orchidées.

Chef-coiffeur et maître-perruquier dans le monde du cinéma et du spectacle depuis 1987, il a travaillé avec des grands noms de la mise en scène et de la comédie et acquis au travers de sa carrière une grande expérience des perruques et de l’histoire des modes capillaires. Il découvre cette véritable passion en créant les perruques d'Antoine de Caunes et de José Garcia sur la célèbre émission télévisée Nulle part ailleurs sur Canal+ de 1990 à 1997. Après de longues recherches historiques, il est également auteur de conférences et de livres sur l'histoire de la coiffure et des perruques.

Très impliqué dans la formation, il dispense de même des stages professionnels de coiffure, de perruques, de coiffage d'époque ainsi que des spécialisations pour le cinéma, la télévision et le spectacle.

Filmographie

Cinéma 
1992 : Le Tronc de Karl Zéro et Bernard Faroux avec Lova Moor, José Garcia, Albert Algoud
1995 : Autopsie d’un Mirage de Régine Abadia avec Éric Ruf, Christina Rosmini, Jacques Zabor, François Siener
2001 : Les Rois Mages de Bernard Campan et Didier Bourdon avec Pascal Légitimus 
2002 : Mais qui a tué Pamela Rose ? d'Éric Lartigau avec Kad Merad, Olivier Baroux, Gérard Darmon, Jean-Paul Rouve, Alain Chabat, François Cluzet, Virginie Ledoyen
2001 : Les Morsures de l'aube d'Antoine de Caunes avec Asia Argento, Gérard Lanvin, Guillaume Canet, José Garcia
2002 : La Vérité sur Charlie de Jonathan Demme avec Olga Sékulic, Stephen Dillane, Françoise Bertin
2002 : 18 ans après de Coline Serreau avec André Dussollier, Michel Boujenah, Roland Giraud
2003 : Saint Ange de Pascal Laugier avec Virginie Ledoyen
2003 : Process de C.S. Leigh avec Béatrice Dalle et Guillaume Depardieu
2003 : Danny the dog de Louis Leterrier avec Jet Li et Morgan Freeman
2004 : Banlieue 13 de Pierre Morel avec Cyril Raffaelli, David Belle, Tony D'Amario, Larbi Naceri
2005 : Marie-Antoinette de Sofia Coppola avec Kirsten Dunst, Jason Schwartzman, Asia Argento

Courts-métrages 
1988 : Le Petit Rouge (préambule du film le Grand Bleu) de Jean Sentis
1992 : Le Chanteur d’Euzkadi, de Karl Zéro et Alain Brigand
1993 : Cognac G2 de Fred Cebron
1994 : Dantesque de Karl Zéro avec Tom Novembre, André Pousse, Philippe Korshand
1994 : Le Diable Boiteux de Christine Paillard et Raymond Pinoteau
1995 : Voisinages de Michèle Massé avec Micheline Presle
1995 : Sweet Home de Denis Parent avec François Cluzet
1996 : La TV qui fait Meuh..! d'Etienne Labroue
1996 : Six Minutes avant le 20H d'Antoine de Caunes
1996 : Bons Baisers de Suzanne de Christian Merret-Palmair
1996 : Velvet 99 d'Olivier Kuntzel et Florence Deygas avec Emma de Caunes, Édouard Baer
1997 : Mes Plus Beaux Souvenirs d'Isabelle Doval
1998 : A Cute Candidate d'Olivier Kuntzel et Florence Deygas avec Andréa Ferréol
1999 : T’En as ? d'Antoine de Caunes

Téléfilms 

1988 : Notre Drame de Paris, Antenne 2 avec Jean-Marie Proslier
1994 : Dancing Nuages, d'Irène Jouannet avec Mireille Perrier et Pierre-Quentin Faesch
1997 : Quai N°1 de Patrick Jamain avec Sophie Duez et Olivier Marshall
1999 : Une Femme à votre Bras de Jérôme Foulon avec Bernard Fresson et Claire Keim
1999 : Ivre-Mort pour la Patrie, Opérette du Professeur Choron, de Vincent Hachet avec Arielle Dombasle, Alain Chabat, Michèle Bernier
2005 : Le Grand Charles de Bernard Stora avec Bernard Farcy
2006 : David Nolande de Nicolas Cuche avec Frédéric Diefenthal
2007 : La vie d’Albert Einstein, docu-fiction de Philippe Tourancheau
2007 : Buffon, Le Penseur de la Nature, docu-fiction de Philippe Tourancheau avec Anthony Bastié
2009 : Darwin (R)évolution, docu-fiction de Philippe Tourancheau avec Jean-Pierre Marielle, Alain Bouzigues
2010 : Mémoires de la Chair / (Memory of the Flesh) de Najdat Anzour avec Djamal Soliman, Amel Bouchoucha, Dhafer El Abidine
2011 : Paris, La Ville à remonter le Temps, docu-fiction de Xavier Lefebvre avec Renaud Danner, Hélène Bizot, Antoine Stip, Frédérick Gersal
 2014 : Qui a tué Jaurès ?, docufiction de Philippe Tourancheau avec Philippe Torreton

Télévision 

1990 à 1997 : Nulle part ailleurs avec Antoine de Caunes et José Garcia / Canal+
1993 à 1998 : Zérorama avec Karl Zéro, José Garcia, Eric Laugérias / Canal+
1994 : Les Enfants de la Télé / TF1
1995 et 1996 : Les 7 d’Or / Canal+
1996 : V’là José avec José Garcia
1996 à 2002 : Eurotrash avec Antoine de Caunes et Jean-Paul Gaultier / Chanel 4
1997 à 2002 : Le Journal de Moustic / Canal+
1998 à 2006 : Le Vrai Journal / Canal+
1999 : Le Show avec Antoine de Caunes et Michèle Laroque, de John Birkin / Chanel 4
1999 : El Gran Mix avec Ariel Wizman / Canal Jimmy
1999 à 2001 : Les Robins des Bois / Canal+
2001 : Solidarité Toulouse avec Michel Drucker et Patrick Sébastien / France 2
2001 et 2002 : L’Émission des Records avec Vincent Perrot / TF1
2002 : Making-of avec Kad et Olivier / Canal+

Spectacle et évènementiel 
1992 : Cérémonie de Fermeture des Jeux olympiques d’Albertville, par Philippe Découflé
1992 à 1995 : Émission Nulle part ailleurs au Festival de Cannes / Canal+
1998 à 2000 : Cérémonie Les César du cinéma, Antoine de Caunes / Canal+
2001 : Cérémonie Prix du cinéma européen, Antoine de Caunes et Rupert Everett
2006 : Émission Nulle part ailleurs « Clôture de l'Exposition Universelle de Séville » / Canal+
2006 : Notre Dame de Paris, tournées de Taïwan et Singapour
2011 à 2012 : Cérémonie Les César du cinéma, Antoine de Caunes / Canal+

Opéra 
2000 : Doktor Faust, par Pierre Strosser / Théâtre du Châtelet
2000 : Le Conte d’Hiver, par Luc Bondy / Théâtre du Châtelet
2001 : Coppélia, par Charles Jude / Théâtre du Châtelet
2001 : Les Contes d’Hoffmann / Opéra Bastille
2001 : Faust / Opéra Bastille
2002 : Rodelinda, Festival de Glyndebourne par Jean-Marie Villégier / Théâtre du Châtelet
2003 : La Belle Hélène, par Laurent Pelly / Théâtre du Châtelet
2003 : La Fiancée du Tsar, par Temur Tchkeidze / Théâtre du Châtelet
2003 : Jenufa, par Stéphane Braunschweig / Théâtre du Châtelet
2003 : Picasso et la Danse, Théâtre du Châtelet
2003 : Le Démon, par Lev Dodine / Théâtre du Châtelet
2003 : Eugène Onéguine, par Patrice Caurrier et Moshe Leiser / Théâtre du Châtelet
2004 : La Grande-duchesse de Gérolstein, par Laurent Pelly / Théâtre du Châtelet
2004 : Tannhäuser, par Andreas Homoki / Théâtre du Châtelet
2004 : Antigona, par Eric Vigner / Théâtre du Châtelet
2004 : Hary Janos, par Jean-Paul Scarpitta / Théâtre du Châtelet
2005 : Il Viaggio a Reims, par Alain Maratrat / Théâtre du Châtelet / Théâtre Mariinski de Saint-Petersbourg
2005 : Casse-noisette, par Mihail Chemiakin / Théâtre du Châtelet / Théâtre Mariinski de Saint-Petersbourg
2005 : Medea, par Yannis Kokkos / Théâtre du Châtelet
2005 : La Rondine, par Nicolas Joel / Théâtre du Châtelet 
2002 et 2005 : Arabella, par Peter Mussbach / Théâtre du Châtelet 
2005 : , par Peter Mussbach / Théâtre du Châtelet 
2006 : Peter Pan, par Isabelle Partiot-Pieri / Théâtre du Châtelet au Cirque Zingaro avec Marie-Christine Barrault
2006 : , par Bob Wilson / Théâtre du Châtelet
2007 : La Pietra del Paragone, par Pierrick Sorin / Théâtre du Châtelet

Publicités 
1992 : Vêtements Z par Yvon-Marie Coulais
1992 : France Télécom par Bernard Faroux avec Antoine de Caunes
1993 : Citroën par Francis Camus
1993 : Club Méditerranée par Jean-Hugues Giorgi avec Michel Galabru
1994 : Dunlopillo par Didier Le Pêcheur
1994 : La Poste par Jean-Hugues Giorgi
1995 : Twix par Antoine de Caunes avec José Garcia
1996 : Citroën par Yannick Saillet
1996 : Nestlé par Peter Stewart avec Antoine de Caunes
1996 : Kiabi par Olivier Legan
1996 : Gemey par Pierre Gaffié
1997 : Twix par Christian Merret-Palmair
1997 : Alfapac par José Garcia
1997 : Canal + par Jean-Yves Lafesse
1998 : Suzuki par Eric Fauveau
1998 : Renault par Hervé Hiolle
1999 : Canal Satellite par Manuella Coulon
2001 : Charal par Neil Harris
2003 : Médiatis par Sylvain Fusée
2004 : Innoxa
2005 : Unisep par Pierre Aknine avec Francis Huster

Vidéo-clips 
1989 : Mylène Farmer À quoi je sers par Laurent Boutonnat
1991 : Europe  par Nick Morris
1995 : Trio Esperança par Jérôme Cornuau
1995 : Lilicub Voyage en Italie par Yannick Saillet
1996 : Les Inconnus Doux Daddy par René Bracchi
1996 : Jacno et Romane Bohringer D’une Rive à l’Autre par Yannick Saillet
1996 : Gilbert Laffaille Dent d’Ivoires et Peau d'Ebène par Joseph Licidé
2000 : Chris Rea par Bernard Schmitt

Anecdote

Globe-trotter

Après des années de voyage au travers de la planète en tant que grand voyageur-écrivain-photographe, Laurent Caille est également l'auteur de nombreux récits de
voyages, de livres, de blogs et de vidéos, sous le pseudonyme d'UXAR. Il est aussi instructeur de plongée sous-marine, instructeur formateur de secouristes,
coach, guide de voyage, ainsi que réalisateur vidéo à ses heures.

Bibliographie 

Collection Uxar Carnets de Voyages, Correspondances "en ligne" de l’Autre Bout du Monde :
2008 : Tome 1 : Incroyable Nouvelle Vie (Taïwan & Laos), TheBookEdition - 
2008 : Tome 2 : L’Expédition Infernale (Cambodge, Laos & Singapour), TheBookEdition - 
2008 : Tome 3 : Les Tribulations d’un FaGuo (Taiwan, Macao & Hong-Kong), TheBookEdition - (ISBN n° 978-2-917985-02-1)
2008 : Un CV, Un Livre, Une Vie…, Une nouvelle égocentrique d’Uxar, TheBookEdition - 
Livres d'histoire de la Coiffure par Laurent Caille : (en cours d'édition)
Il faut souffrir pour être belle, Histoire de la Coiffure et des Perruques au travers des Temps, (les origines des modes en France et en Occident) - (ISBN en
cours)
Pouvoir, Ignominie et Sensualité, Histoire des Perruques au travers des Temps - (ISBN en cours)
Un Eternel Recommencement, Histoire de la Coloration Capillaire au travers des Temps - (ISBN en cours)

Liens externes 
 Site de Laurent Caille chef-coiffeur-perruquier
 Laurent Caille sur IMDB (http://www.imdb.fr/name/nm1458118/)
 Présentation vidéo de Laurent Caille (version française) (https://www.youtube.com/watch?v=6oOR6wahMac&list=UUJ3ozC3k9wmFnRK758NEuwQ&index=2&feature=plcp)
 Présentation vidéo de Laurent Caille (english version) (https://www.youtube.com/watch?v=8fQQxMmS3C0&list=UUJ3ozC3k9wmFnRK758NEuwQ&index=1&feature=plcp)
 Interviews de Laurent Caille (télévision et radio) (http://laurentcaille.com/page-11.html)
 Site multimédia d'Uxar (http://fr.myspace.com/uxar)
 Carnets de Voyages d'Uxar (http://uxar.free.fr/)
 Site d'Uxar Grand Voyageur - Photographe / Diving Instructor - Guide / Coach (http://www.uxar.cmonsite.fr/)
 Collection Uxar Carnets de Voyages (http://uxar.free.fr/dotclear/index.php?2004/02/01/140-uxar-carnets-de-voyages-en-livre)
 Livres d'histoire de la Coiffure par Laurent Caille (http://laurentcaille.com/page-10.html)

Coiffeur français